Dripping Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dripping Springs (Oklahoma)
Dripping Springs (Texas)